Hrvatska nastupa na Europskim igrama od njihova prvog izdanja održanog u lipnju 2015. godine. Prvo odličje za Hrvatsku u povijesti Europskih igara osvojila je 13. lipnja karatistica Jelena Kovačević u kategoriji do 55 kg. Istog dana također karatistica Maša Martinović osvojila je prvo zlato za Hrvatsku, u kategoriji iznad 68 kg.

Odličja

Odličja prema športovima

Osvajači odličja

Nositelji zastave 

 2015.: Snježana Pejčić (streljaštvo)

Izvori 

Europske igre
Hrvatska na međunarodnim natjecanjima